Tvihjärta är en ö i Åland (Finland). Den ligger i den sydöstra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Källor 

Öar i Föglö
Åländska öar i Skärgårdshavet